Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2007 – dwudzieste mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jednocześnie jako kwalifikacja do IO 2008. Odbył się w dniach 19 stycznia – 4 lutego 2007 roku w Niemczech. Tytułu zdobytego w 2005 roku broniła reprezentacja Hiszpanii, po finałowym zwycięstwie nad Polakami turniej wygrali Niemcy.

Areny mistrzostw 
Do rozegrania mistrzostw zostały wybrane najnowocześniejsze areny. Finał miał miejsce w Kölnarena w Kolonii.

Eliminacje 
Reprezentacja Polski nie musiała rozpoczynać eliminacji MŚ od I rundy (tj. meczów grupowych), bowiem została od razu zakwalifikowana do II rundy (tj. fazy play-off), będąc w nich w dodatku drużyną rozstawioną. 5 lutego 2006 w Zurychu rozlosowano osiem par fazy play-off. Polakom dolosowano Grecję.
 10 czerwca 2006 (godz. 15:00) Drama  Grecja -  Polska 27:22
 16 czerwca 2006 (godz. 18:30) Wrocław  Polska -  Grecja 29:20
 Awans:  Polska

Składy

Turniej zasadniczy 
W wyniku losowania w dniu 14 lipca 2006 powstały następujące grupy:

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

President's Cup

Mecze o miejsca 13–18 
Grupa 1

Grupa 2

Mecz o 17. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecze o miejsca 19–24 
Grupa 1

Grupa 2

Mecz o 23. miejsce

Mecz o 21. miejsce

Mecz o 19. miejsce

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecz o miejsca 9–10

Mecz o miejsca 11–12

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Najlepsi bramkarze

Przypisy

Bibliografia